Stephen Bishop (acteur) - Amerikaans acteur
 Stephen Bishop (muzikant) - Amerikaans zanger